Wegerecht steht für: 
 Wegerecht (Straßenverkehrsrecht)
 Right-of-Way (Eisenbahnwegerecht bzw. Eisenbahn-, Kleinbahn-, Bergbahn- und Wasserstraßenrecht)
 Wegerecht (Sachenrecht)
 Wegerecht (Telekommunikationsrecht)
 Straßen- und Wegerecht (Deutschland) enthält die Regelungen über die Träger der Straßenbaulast
 Öffentliches Wegerecht (Vereinigtes Königreich)
 Vorfahrt in der Schifffahrt

Siehe auch
 Wegefreiheit in Österreich
 Betretungsrecht (Erholung, Sport) in Deutschland
 Jedermannsrecht